Böhlendorf steht für:

 Böhlendorf (Lindholz), Ortsteil der Gemeinde Lindholz im Landkreis Vorpommern-Rügen

Böhlendorf ist der Familienname von
 Beate Böhlendorf-Arslan, deutsche Christliche Archäologin